

Frank Nahar 
Frank Nahar is een GBM voorganger die op 5 Maart 1962 in Paramaribo werd geboren en afkomstig is uit een gezin met zeven kinderen, waarvan hij de oudste is. Op jonge leeftijd werd hij geïntroduceerd in het Christendom, omdat hij naar een katholieke school ging. Zijn familie gaf hem de vrijheid om met zijn neven en nichten de katholieke kerk te bezoeken, ondanks hun Hindoe-achtergrond, omdat zij ook het Roomskatholieke geloof aanhingen.

Frank Nahar bracht een groot deel van zijn kinderjaren door in Paramaribo, terwijl hij een klein deel doorbracht in het district Nickerie. Hij volgde de lagere school, maar stopte vroegtijdig met de mulo vanwege omstandigheden. Op jonge leeftijd begon hij te werken om zijn gezin financieel te ondersteunen. Later ging hij naar de Academie van Kunst en Literatuur in Suriname vanwege zijn interesse in lezen en schrijven, met als droom om schrijver te worden.

Bekering 
De levensloop van Frank Nahar kreeg een dramatische wending toen zijn beste vriend zijn leven aan Jezus gaf. Door deze vriend en enkele andere gelovigen aangemoedigd, besloot Frank op 22-jarige leeftijd ook zijn leven aan Jezus te geven in november 1984. In februari 1985 werd hij gedoopt door volledige onderdompeling in de gemeente Gods Bazuin, die op dat moment werd geleid door de oprichter en voorganger, Pudsey Meye.
Na zijn bekering begon God direct krachtig in het leven van Frank Nahar te werken, wat ertoe leidde dat hij in zijn vroege jaren als bekeerling begon met het prediken van het evangelie. Al snel werd duidelijk voor velen dat God hem riep voor de bediening als leraar. Frank werd de leider van een celgroep in Geyersvlijt, een wijk in het noorden van Paramaribo. Hier ontmoette hij Shirley Hardjopawiro, met wie hij in 1987 trouwde. Samen hebben ze drie kinderen: Jake, Damaris en Timothy

Spreekbeurten 
Een andere voorganger in de kerk zag de geestelijke talenten van Frank Nahar en toonde interesse in hem. Deze voorganger gaf hem de kans om korte spreekbeurten te houden in de hoofdgemeente, wat ook werd opgemerkt door meer ervaren leiders. Na een scheuring in Gods Bazuin, besloot Frank om met deze voorganger mee te gaan naar diens nieuwe gemeente. Maar na een tijdje kreeg hij van God de boodschap dat hij moest terugkeren naar zijn vorige gemeente. Na tweeënhalf jaar gaf hij zijn innerlijke strijd op en keerde gebroken terug naar zijn eerste voorganger, Pudsey Meye, die hem liefdevol opving en zich over hem ontfermde. Frank werd later in ere hersteld in zijn bediening als celleider en zijn celgroep groeide snel uit tot een volwaardige gemeente, waarvan hij de erkende voorganger werd.

Onderwijs 
Frank Nahar begon met het schrijven van boeken over gebed en voorbede, waardoor God hem gebruikte om velen te bemoedigen en op te bouwen in hun geloof. Hij had goede relaties met andere dienaren van het evangelie en werd een veelgevraagde spreker in conferenties, seminars, workshops en evangelisatiecampagnes in binnen- en buitenland. In het jaar 2000 werd hem gevraagd om directeur te worden van de trainingsschool van Gods Bazuin Ministries, waar hij ook een docent is. Zijn visie is om gelovigen te onderwijzen en te trainen, zodat iedereen zijn originele plaats in het lichaam van Christus kan ontdekken en in zijn of haar roeping kan wandelen.

Gemeente Kroon Des Levens 
Tegenwoordig is Frank Nahar pastor en leraar in de gemeente Kroon Des Levens, die onder de bescherming staat van Gods Bazuin Ministries. Hij maakt ook deel uit van het apostolische team van deze organisatie. Zijn favoriete bijbeltekst is Filippenzen 1:6, waarin staat dat God het goede werk dat hij in ons begonnen is, zal voltooien tot de dag van Christus Jezus.

Bibliografie 
 2017 - Voordelen van de Zalving

Christendom in Suriname